Näckrostjärn kan syfta på:
Näckrostjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Näckrostjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn